Вулиця Дежньо́ва (також Ву́лиця Де́жнєва) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Дежньова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Дежньова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Дежньова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Дежнєва — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Вулиця Дежньова'' — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Боярка.

Вулиці, названі на честь людей